La abreviatura RC1 puede referirse a:

 Las fases del desarrollo de software.
 El manuscrito conocido como Cancionero de Roma.